Katharsis (griechisch  kátharsis „Reinigung“) steht für: 

 Katharsis (Literatur), nach Aristoteles die seelische Reinigung als Wirkung der antiken Tragödie
 Katharsis (Psychologie), psychische Reinigung durch Ausleben innerer Konflikte und verdrängter Emotionen, speziell von Aggressionen
 Katharsis (Band), deutsche Black-Metal-Band

Siehe auch